Fyran kan avse:

 Fyran – skolår 4 i den svenska grundskolan, se Skolår 4
 Fyran – en svensk TV-kanal, se TV 4
 Fyran – en svensk radiokanal, se Sveriges Radio P4
 Fyran – en finländsk TV-kanal, se Nelonen
 Fyran (fotbollsserie) – femte högsta nivån i finska fotbollsligasystemet
 Fyran – en ungdomsgård i Stockholm, se 4-an